Kobelew ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Kobelew (1739 bis nach 1833), russischer Kosak, Entdecker und Dolmetscher
 Alexei Alexandrowitsch Kobelew (* 1971), russischer Biathlet
 Waleri Wladimirowitsch Kobelew (* 1973), russischer Skispringer